Хёфен (Тироль) () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ройтте.  .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Финценц Кнап.

Примечания 

Общины Тироля